Železný je české příjmení, které nosí více různých osobností, tento název se vyskytuje i u jiných entit:

 Antonín Železný (1903–1969) – zakladatel firmy JIKOV, Velešín
 Arnošt Železný viz Arnošt Habsburský (1377–1424)
 Ivo Železný (* 1950) – český nakladatel, překladatel, redaktor, antologista, tlumočník
 Jakub Železný (* 1973) – český novinář a moderátor, syn Vladimíra
 Jan Železný (* 1966) – český sportovec, atlet, trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem
 Lubomír Železný (1925–1979) – český hudební skladatel
 Otto Železný (* 1952) - český hokejista
 Vladimír Železný (* 1945) – český politik a mediální podnikatel, otec Jakuba

geografické významy
 Železná Ruda – město na Šumavě
 Železné hory – české pohoří
 Železný – vrch v Jičínské pahorkatině
 Železný Brod – město v severních Čechách v okresu Jablonec nad Nisou
 Železný Újezd – vesnice v okrese Plzeň-jih
 9224 Železný – asteroid objevený v roce 1996
 Železný – dřívější název obce Železné

jiné významy
 Železný kříž – německé válečné vyznamenání
 Železný půlměsíc (Gallipolská hvězda) – osmanské válečné vyznamenání
 Železný Zekon (Zdeněk Knedla; 1960) – valašský profesionální silák
 Železný dědek – český film z roku 1948
 Ivo Železný (nakladatelství) – české nakladatelství

Související články 
 Železný vrch
 Železný potok

Rozcestníky - příjmení